Ел Дерамадеро има више значења:

 Ел Дерамадеро (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дерамадеро (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дерамадеро (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дерамадеро (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дерамадеро (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дерамадеро, Ла Кукуна (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дерамадеро, Дерамадеро де Санчез (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дерамадеро (Уријангато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дерамадеро (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дерамадеро (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дерамадеро (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дерамадеро (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дерамадеро (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дерамадеро (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дерамадеро (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дерамадеро (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дерамадеро (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дерамадеро (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дерамадеро (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дерамадеро (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Дерамадеро (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Дерамадеро (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику